Saison 8 des Experts : Miami#Épisode 172 : Mauvaises graines
Saison 5 de Mentalist#Épisode 10 : Mauvaises Graines
Sauveur Giordano#Épisodes